Gunni Busck kan syfta på bland andra:

* Gunni Busck (1798–1869), dansk präst
 Gunni Busck (1840–1920), dansk grosshandlare